Bagdad, de Iraakse hoofdstad
 Bagdad (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Bagdad (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Bagdad (Tasmanië), een stad in de Australische deelstaat Tasmanië 
 Bagdad (gouvernement), een Iraakse provincie
 Bagdad (film), een Amerikaanse avonturenfilm uit 1949